Panzer Division Marduk е шести студиен албум на блек метъл групата Marduk. На обложката е изобразен британския танк центурион. През 2008 г. е преиздаден с различна обложка включваща нацисткия тигър.

Състав 
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 1999 година